Kinect (ранее Project Natal) —     бесконтактный сенсорный игровой контроллер, первоначально представленный для консоли Xbox 360, и значительно позднее для Xbox One и персональных компьютеров под управлением ОС Windows. Разработан компанией Microsoft. Основанный на добавлении периферийного устройства к игровой приставке Xbox 360, Kinect позволяет пользователю взаимодействовать с ней без помощи контактного игрового контроллера через устные команды, позы тела и показываемые объекты или рисунки. Цель проекта — увеличить число пользователей Xbox 360. Kinect для консоли Xbox был впервые представлен 1 июня 2009 года на выставке E³. В тот же день фирма Microsoft разослала разработчикам программ более 1000 комплектов средств разработки Kinect. Вышел для консоли 4 ноября 2010 года в США и 10 ноября в Европе. Поставки версии для Windows были начаты 1 февраля 2012 года.

Технологии 
Kinect — это горизонтально расположенная коробка на небольшом круглом основании, которую помещают выше или ниже экрана. Размеры — примерно 23 см в длину и 4 см в высоту. Состоит из двух сенсоров глубины, цветной видеокамеры и микрофонной решетки. Проприетарное программное обеспечение осуществляет полное 3-мерное распознавание движений тела, мимики лица и голоса. Микрофонная решетка позволяет Xbox 360 производить локализацию источника звука и подавление шумов, что дает возможность говорить без наушников и микрофона Xbox Live.

Датчик глубины состоит из инфракрасного проектора, объединенного с монохромной КМОП-матрицей, что позволяет датчику Kinect получать трёхмерное изображение при любом естественном освещении.

Диапазон глубины и программа проекта позволяет автоматически калибровать датчик с учётом условий игры и окружающих условий, например мебели, находящейся в комнате.

Судя по недавнему патенту Microsoft, Kinect будет способен распознавать язык жестов. Пока патент касается только ASL, но, возможно, другие языки будут добавлены позже. Ожидается, что это расширит аудиторию пользователей и поможет обучать немых языку жестов.
Однако, согласно официальному комментарию , эта особенность не будет включена в первую версию Kinect из-за сниженного в угоду цене разрешения камер. С другой стороны, Microsoft не отказывается от использования патента — но будет ли это улучшенная версия Kinect или отдельный продукт, пока неизвестно.

История проекта 

Проект Natal основан на программном алгоритме, чипе и инженерном решении израильской компании PrimeSense, впоследствии лицензированном для использования в Microsoft Kinect и Asus Xtion, и веб-камеры ZCam, выпущенной в 2000 г. фирмой 3DV Systems. ZCam является разновидностью TOF-камеры (времяпролетная камера), позволяющей получать трёхмерную видеоинформацию.

Название проект "Natal" следует традиции корпорации «Майкрософт» использовать названия городов в качестве кодовых имен. Директор проекта Алекс Кипман выбрал название бразильского города Натал, чтобы почтить страну своего происхождения и потому, что слово natal связано с рождением, так как Кипман считал, что проект увеличит число пользователей Xbox 360.

Перед E3 2010, 25 марта 2010 корпорация «Майкрософт» разослала приглашения на мировую премьеру проекта «Natal», которая прошла 13 июня в центре «Гален» ().

14 июня 2010 проект «Natal» был переименован в Kinect.

16 июня 2011 года Microsoft объявила о выпуске нового устройства Kinect for Windows, а также нового SDK beta.
Коммерческая версия Kinect SDK была выпущена 1 февраля 2012 года.
С этого момента оценить все преимущества нового контроллера смогли не только обладатели Xbox 360, но и пользователи обычных ПК под управлением Windows.

В октябре 2017 года стало известно, что Microsoft прекращает производство Kinect.

Использование 
Компания представила линейку стартовых проектов для Kinect. В неё вошла игра по мотивам Star Wars от LucasArts, новая гоночная игра с ежом Соником Sonic Free Riders, проект от Disney под названием Disneyland Adventures, и танцевальный симулятор Dance Central от MTV Games. Кроме того, покупателям предложен спортивный сборник Kinect Sports (бокс, боулинг, пляжный волейбол, настольный теннис, футбол и легкая атлетика), аркада Kinect Adventures!, которая входит в комплект с контроллером (в комплекте Kinect, Xbox 360 и игра Kinect Adventures), симулятор ухода за питомцем Kinectimals и гоночная аркада Joy Ride. Владельцам Xbox 360 также обещают новый видеочат под названием «Видео сеанс Kinect»..

На выставке Electronic Entertainment Expo 2009 Майкрософт продемонстрировал несколько применений технологии:
 Рикошет — Breakout-подобная игра, в которой используется всё тело для отбивания мячей разбивающих блоки.
 Paint Party — в которой игрок может разбрасывать краску на стену. Игрок может выбирать цвет голосом и использовать позы тела для создания трафаретов.

Шутеры для Kinect 
Игра Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I частично адаптирована под Kinect (является отдельным режимом, а в одиночной игре можно пользоваться только геймпадом). Также, на «Игромире 2010» стало известно, что разработчики уже начали адаптировать Call of Duty под Kinect.

Комплектация 
В США комплект продаётся за 149 долларов. В России около 15000 рублей.

В комплекте присутствует:
 само устройство,
 кабель питания,
 руководство пользователя,
 игра (Kinect Adventures).
Также Microsoft выпустила комплекты Kinect с новыми приставками Xbox 360 Slim.

См. также 
 Wii Remote
 PlayStation Move
 Razer Hydra

Примечания

Ссылки 
 Project Natal
 Project Natal Trailers and analysis
 Microsoft Kinect SDK для разработчиков
 Microsoft Kinect FAQ для ПК и Windows
 
 USPAT 20100225746 REFERENCE IMAGE TECHNIQUES FOR THREE-DIMENSIONAL SENSING
 USPAT 20100118123 DEPTH MAPPING USING PROJECTED PATTERNS

Игровые контроллеры
Интерфейс пользователя
Устройства ввода
Xbox 360